Mesterholdenes Europa Cup finale 1989 var en fodboldkamp der blev spillet den 24. maj 1989. Kampen blev spillet foran 98.000 tilskuere på Camp Nou i Barcelona, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1988-89. De deltagende hold var rumænske Steaua Bukarest og italienske AC Milan. Det var kulminationen på den 34. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var fjerde gang at Milan var nået frem til finalen. Det var Steauas anden finale i turneringen, hvor den første gang var i 1986 da det blev til en sejr over FC Barcelona. 

Milan vandt kampen 4-0, efter to mål hver af de hollandske angribere Marco van Basten og Ruud Gullit. Dette var Milans tredje sejr i turneringen, efter at de også havde vundet finalerne i 1963 og 1969.

Kampen blev ledet af den vesttyske dommer Karl-Heinz Tritschler.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1988/89  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1989
Finale 1989
AC Milan
Steaua Bukarest
Fodbold i 1989
Sport i Barcelona